Мануаэ:

 Мануаэ — остров в архипелаге Кука.
 Мануаэ — остров Островов Общества (Французская Полинезия).